El Chaco, centre poblat a l'est del departament de Durazno (Uruguai)
 Chaco Austral, zona del Gran Chaco en la seva porció meridional 
 Chaco Boreal, part septentrional del Gran Chaco 
 Chaco Central, ecoregió que forma part del Gran Chaco i es troba delimitada pel Pilcomayo-Araguai, al nord, i pel Bermejo i el Teuco, al sud
 Campionat de Chaco de futbol, màxima competició futbolística de la província de Chaco 
 Club Atlético Chaco For Ever, club de futbol argentí de la ciutat de Resistencia, a la província de Chaco 
 Guerra del Chaco, enfrontament lliurat des de 1932 fins a 1935 entre Bolívia i el Paraguai pel control del Chaco Boreal població va fer
 Gran Chaco
 Província del Chaco, província argentina al nord del país, prop de la frontera amb el Paraguai